

Austria 

 Convento dei Cappuccini a Vienna

Italia

Abruzzo 

 Convento dei Cappuccini a Guardiagrele
 Convento dei Cappuccini a Teramo
 Convento dei Cappuccini a Tocco da Casauria

Calabria 

 Convento dei Cappuccini ad Amantea
 Convento dei Cappuccini a Morano Calabro
 Convento dei Cappuccini a San Giovanni in Fiore

Campania 

 Convento dei Cappuccini ad Avellino
 Convento dei Cappuccini a Caserta
 Convento dei Cappuccini a Gesualdo
 Convento dei Cappuccini a Tora

Emilia Romagna 

 Convento dei Cappuccini a Cesena
 Convento dei Cappuccini a San Secondo Parmense

Lazio 

 Convento dei Cappuccini ad Alatri
 Convento dei Cappuccini ad Albano Laziale
 Convento dei Cappuccini a Frascati
 Convento dei Cappuccini a Genzano di Roma
 Convento dei Cappuccini a Itri

Liguria 

 Convento dei Cappuccini a Savona
 Convento dei Cappuccini a Sestri Levante
 Convento dei Cappuccini a Taggia

Lombardia 

 Convento dei Cappuccini ad Albino
 Convento dei Cappuccini a Cerro Maggiore
 Convento dei Cappuccini a Lecco

Marche 

 Convento dei Cappuccini a Potenza Picena

Piemonte 

 Convento dei Cappuccini a Torino

Puglia 

 Convento dei Cappuccini a Galatina
 Convento dei Cappuccini a Massafra
 Convento dei Cappuccini a Modugno
 Convento dei Cappuccini a Monopoli
 Convento dei Cappuccini a Noicattaro
 Convento dei Cappuccini a Serracapriola

Sardegna 

 Convento dei Cappuccini a Calangianus

Sicilia 

 Convento dei Cappuccini ad Aidone
 Convento dei Cappuccini ad Augusta
 Convento dei Cappuccini a Calascibetta
 Convento dei Cappuccini a Caltagirone
 Convento dei Cappuccini di contrada Xiboli, a Caltanissetta
 Convento dei Cappuccini di contrada Pigni, a Caltanissetta
 Convento dei Cappuccini, o terzo convento dei Cappuccini, a Caltanissetta
 Convento dei Cappuccini a Comiso
 Convento dei Cappuccini a Ferla
 Convento dei Cappuccini – complesso religioso di Gela
 Convento dei Padri Cappuccini a Geraci Siculo
 Convento dei Cappuccini a Gibilmanna
 Convento dei Cappuccini –  complesso religioso a Leonforte
 Convento dei Cappuccini a Mazzarino
 Convento dei Cappuccini a Melilli
 Convento dei Cappuccini – complesso religioso a Miltello in Val di Catania
 Convento dei Cappuccini – edificio religioso a Mineo
 Convento dei Cappuccini a Modica
 Convento dei Cappuccini a Palazzolo Acreide
 Convento dei Cappuccini a Palermo
 Convento dei Cappuccini a Ragusa
 Convento dei Cappuccini a Ragusa Ibla
 Convento dei Cappuccini a Savoca
 Convento dei Cappuccini a Siracusa
 Convento dei Cappuccini a Sortino
 Convento dei Cappuccini a Villarosa
 Convento dei Cappuccini – complesso religioso a Vittoria
 Convento dei Cappuccini – complesso religioso a Vizzini

Toscana 

 Convento dei Cappuccini ad Arcidosso
 Convento dei Cappuccini a Castelnuovo di Garfagnana
 Convento dei Cappuccini a Lucca
 Convento dei Padri Cappuccini a Massa
 Convento dei Cappuccini a Montevarchi
 Convento dei Padri Cappuccini di Montughi a Firenze
 Convento dei Cappuccini a Pontremoli
 Convento dei Cappuccini a San Miniato
 Convento dei Cappuccini a Sansepolcro
 Convento dei Padri Cappuccini a Torricchio
 Convento dei Cappuccini a Volterra

Trentino Alto Adige 

 Convento dei Cappuccini a Merano

Umbria 

 Convento dei Cappuccini a Spoleto

Veneto 
 Convento dei Cappuccini a Schio

Pagine correlate
 Chiesa dei Cappuccini
 Monastero dei Cappuccini